Sezon 2017/2018 Pucharu Świata w skeletonie – 32. sezon Pucharu Świata w skeletonie. Rozpoczął się 9 listopada 2017 roku w amerykańskim Lake Placid. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 19 stycznia 2018 roku w Königssee. Rozegranych zostało 16 konkursów: 8 konkursów kobiet oraz 8 konkursów mężczyzn.

Podczas sezonu 2017/2018 odbyły się trzy imprezy, na których rozdane zostały medale. W połowie grudnia odbyły się Mistrzostwa Europy w austriackim Igls. Pod koniec stycznia odbyły się Mistrzostwa Świata Juniorów w Sankt Moritz. Główną imprezą sezonu będą Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018, które odbędą się w dniach 9 - 25 lutego 2018 roku w południowokoreańskim Pjongczangu.

Wśród kobiet kryształową kulę obroniła Niemka Jacqueline Lölling, a wśród mężczyzn zwyciężył koreańczyk Yun Sung-bin.

Punktacja 
Od sezonu 2007/2008 za miejsca zajęte w konkursie Pucharu Świata zawodnicy otrzymują punkty według następującej tabeli:

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 

Puchar Świata w skeletonie
2017 w skeletonie
2018 w skeletonie